Уязд () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецкий повят, Опольское воеводство. Население — 6293 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Кендзежин-Козле
 Гмина Лесница
 Гмина Рудзинец
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Тошек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Стшелецкий повет